Герб Глазова — опознавательно-правовой знак, составленный в соответствии с геральдическими правилами и являющийся основным символом местного самоуправления и городского статуса города Глазова. Утверждён в 2001 году, в Государственном геральдическом регистре РФ не зарегистрирован.

Описание и символика
Описание и символика герба:

История 
Город получил свой герб одним из первых в Удмуртии. Герб Глазова утверждён 28 мая 1781 года вместе с другими гербами Вятского наместничества: «В верхней части щита герб Вятский. В нижней — в голубом поле, человеческий открытый глаз , означающий имя сего города». В 1859 году был разработан проект герба Глазова: «В лазоревом щите серебряный открытый человеческий глаз. Щит увенчан серебряной башенной короной и окружён золотыми колосьями, соединёнными Александровской лентой». Проект герба утверждён не был.

Современный герб принят решением Глазовской городской Думы №433 28 августа 2001 года. Решением Глазовской городской Думы № 52 от 27 декабря 2005 года и Решением Глазовской городской Думы № 480 от 26 декабря 2007 года в Положение о гербе Глазова 2001 года внесены незначительные технические изменения.

См. также 
 Флаг Глазова

Примечания

Ссылки 

 Символика на официальном портале муниципального образования город Глазов

Гербы городов России
Гербы Удмуртии
Герб
Гербы, не внесённые в ГГР РФ‎
Гербы с изображением руки, держащей лук
Гербы с изображением глаза